La Lluna té un important lloc en nombroses mitologies i llegendes populars.

Mitologia
Lluna